Arpiar Aslanian (1895-1945), avocat, militant et résistant communiste arménien ;
Jean-Jacques Aslanian (1922-2017), comédien, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
Louisa Aslanian (1906-1945), écrivaine, poétesse et résistante communiste arménienne ;
Vivien Aslanian (1977- ), producteur de cinéma français.

Voir aussi 
 Aslan

Patronyme arménien